Виктория — графство в канадской провинции Новая Шотландия. Графство является переписным районом и административной единицей провинции.

География 
Графство расположено на острове Кейп-Бретон в восточной части полуострова Сент-Анна. На западе графство граничит с графством Инвернесс, а на востоке омывается Атлантическим океаном. В южной части графства расположено солёное озеро Бра-д'Ор вместе с островом Буладри. Кроме того, территория графства включает остров Сент-Пол, расположенный в 15 км севернее острова.

По территории графства проходит автодорога провинциального значения хайвей 105, а также ряд дорог, управляемых графством, основными из которых являются коллекторы 205, 223 и 312.

История 
Графство Виктория было выделено в 1851 году из графства Кейп-Бретон. Графство названо в честь королевы Великобритании Виктории.

23 февраля 1909 года на территории графства над озером Бра-д'Ор состоялся первый в Британском содружестве авиаперелёт. Авиаклуб был создан двумя годами ранее при участии известного изобретателя Александа Грэма Белла, у которого было поместье неподалёку.

Население 
Для нужд статистической службы Канады графство разделено на одну индейскиую резервацию и две неорганизованных области.

Достопримечательности 
Считается, что в 1497 году Джон Кабот, первый исследователь Северной Америки, высадился на севере острова Кейп-Бретон на территории современного графства. В графстве установлены соответствующие памятные знаки, а также проложен маршрут Кабот-Трэйл. Северная часть маршрута расположена на территории национального парка Кейп-Бретон-Хайлендс. Национальный парк, как и маршрут, разделён между двумя графствами: Виктория и Инвернесс.

Кроме того, на территории графства находится национальный исторический парк Белла, включающий музей Белла.

Примечания

Ссылки 
 

Графства Новой Шотландии